Vila Maior (Santa Maria da Feira) — freguesia no concelho de Santa Maria da Feira, Portugal
 Vila Maior (Santa Marta de Penaguião) — freguesia no concelho de Santa Marta de Penaguião, Portugal
 Vila Maior (São Pedro do Sul) —  freguesia no concelho de São Pedro do Sul, Portugal

Desambiguação